Kniffler ist der Familienname von

 Franz Kniffler (* um 1775; † nach 1828), deutscher Bürgermeister
 Louis Kniffler (1827–1888), deutscher Kaufmann und Unternehmer